Clitostylus är ett släkte av skalbaggar. Clitostylus ingår i familjen rullvivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rullvivlar
Clitostylus